Carmeline (prénom), prénom féminin
 Carmeline (vigogne), fibre de vigogne
 La Carmeline, chant de marins